

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Gabriel Hanot, (1889-1968), footballeur français ;
 Maurice Hanot, (1892-1981), militaire, homme politique et écrivain français ;
 Nicole Hanot, (1950- ), artiste belge ;
 Pierre Hanot, (1952- ), romancier, plasticien et musicien français ;
 Victor Charles Hanot,  (1844-1896), médecin français.

Homonymie de patronyme